Первые выборы в Европейский парламент в Эстонии проходили 13 июня 2004 года в рамках всеобщих европейских выборов. На выборах была избрана эстонская делегация, состоящая из 6 депутатов. 

Выборы проводились согласно пропорциональной системе по методу Д’Ондта с открытым списком. Явка в стране оказалась 26,8%, одна из самых низких среди стран Европейского союза. Победителем оказалась Социал-демократическая партия благодаря популярности своего лидера Тоомаса Хендрика Ильвеса, получившего подавляющее большинство партийных голосов. Правящие партии Исамаалийт и Народный союз Эстонии показали низкий результат.

В 2006 году Ильвес стал президентом Эстонии.

Результаты 

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Европейская партия
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|- align="right"
| style="background-color: crimson" |
| align="left"| Социал-демократическая партия (SDE)
| align="left"| Партия европейских социалистов
| 85 433
| 36,79
| — 
| 3
| — 
|- align="right"
| style="background-color: #017E60" |
| align="left"|Центристская партия (KESK)
| align="left"|Альянс либералов и демократов за Европу
| 40 704
| 17,53
| —
| 1
| —
|- align="right"
| style="background-color: yellow" |
| align="left"|Партия реформ Эстонии (RE)
| align="left"|Альянс либералов и демократов за Европу
| 28 377
| 12,22
| —
| 1
| —
|- align="right"
| style="background-color: #014F9A" |
| align="left"|Исамаалийт (IL)
| align="left"|Европейская народная партия
| 24 375
| 10,50
| —
| 1
| —
|- align="right" style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: #e8cc6b" |
| align="left"|Народный союз Эстонии (RL)
| align="left"|Альянс за Европу наций
| 18 687
| 8,05
| —
| 0
| —
|- align="right"
| style="background-color: #014F9A" |
| align="left"|Партия Res Publica (ERP)
| align="left"|Европейская народная партия
| 15 457
| 6,66
| —
| 0
| —
|- align="right"
| 
| align="left"|Эстонская демократическая партия (EDP)
| align="left"|
| 2 849
| 1,23
| —
| 0
| —
|- align="right"
|
| colspan="2" align="left"|Прочие
| 19 228
| 8,28
| —
| 0
| —

|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных голосов
| 232 241	
| 99,04
| colspan="3" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 2 244  
| 0,96
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 234 485
| 100,00
| —
| 6
| —
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Количество избирателей/ Явка
| 873 809
| 26,83
| —
| colspan="2" | 
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2004)

Примечания 

2004
2004 год в Эстонии
Эстония